Никола́й Миха́йлович Тереби́хин (род. 2 июля 1950, Великий Устюг) — советский и российский этнограф, культуролог, религиовед. Доктор философских наук, профессор Поморского государственного университета имени М. В. Ломоносова, член-корреспондент РАЕН. Директор Центра сравнительного религиоведения и этносемиотики (г. Архангельск),

Биография 
Родился 2 июля 1950 года в городе Великий Устюг, Вологодской области.

В 1973 году окончил Архангельский государственный педагогический институт им. М. В. Ломоносова.

В 1981 году окончил аспирантуру кафедры этнографии и антропологии Ленинградского Государственного университета.

В 1975—1985 годах — сотрудник Сыктывкарского государственного университета

В 1997—2000 годах — заведующий кафедрой культурологи и религиоведения Поморского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Член редакционной коллегии журнала «Вопросы истории и культуры северных стран и территорий»

Библиография 
 «Обследование средневековых памятников на территории Архангельской области.» АО 1970 г. (в соавторстве с Овсянниковым О.В)
 Сакральная география Русского Севера: Религиозно-мифологическое пространство севернорусской культуры. — Архангельск, ПГУ, 1993
 Монография «Метафизика Севера»
 Петр I — культурный герой и ономатет Русского Севера.] Живое слово. — Архангельск, 1998
 Лукоморье. Очерки религиозной теософии и маринистики Северной России. Архангельск, ПГУ, 1999.
 Традиционные представления народов коми, связанные с плотницким ремеслом (XIX — начало XX вв.) Сыктывкар. Вопросы этнографии народа коми ISBN 1-985159-16-7
 Геокультурное пространство Баренцева региона. Статья. Баренц-журнал. — 2002. — № 1. — С. 26-33.
 Теософия и этнокультурные ландшафты народов Баренцева Евро-Арктического региона.

Примечания

Ссылки 
 Большая биографическая энциклопедия.

Религиоведы СССР
Этнографы СССР
Культурологи СССР
Этнографы России
Культурологи России
Религиоведы России
Преподаватели Северного (Арктического) федерального университета
Выпускники Поморского государственного университета